Un tipus d'engranatge: cremallera (engranatge)
 Un tancament per a roba: cremallera (mecanisme)
 Un tipus de ferrocarril: tren cremallera, com ara:
 Cremallera de Montserrat, que uneix Monistrol de Montserrat amb el Monestir de Montserrat
 Cremallera de Núria, que uneix Ribes de Freser amb Queralbs i la Vall de Núria